IJ (digraaf), de lange ij
IJ (rivier), een rivier, voorheen een zeearm, bij Amsterdam, Noord-Holland
IJ (Spaarne), een niet-ingepolderd stuk van de oorspronkelijke zeearm
Brouwerij 't IJ, een bierbrouwerij in Amsterdam